Rainforest ("foresta pluviale" in lingua inglese) può indicare:

Letteratura 
 Rainforest – romanzo di Jenny Diski del 1987

Musica 
 Rainforest – album di Paul Hardcastle del 1985
 Rainforest – album di Robert Rich del 1989

Altro 
 Rainforest Alliance – organizzazione non governativa ambientalista
 Rainforest Cafe – catena di ristoranti statunitense

Pagine correlate 
 Rain Forest